Дидье Рейндерс (; род. 6 августа 1958, Льеж) — бельгийский государственный и политический деятель, член партии «Реформаторское движение», европейский комиссар (с 2019 года).

Биография 
Окончил Льежский университет, с октября 1986 по май 1991 года являлся председателем совета директоров компании по управлению государственными железными дорогами Бельгии SNCB, затем возглавил национальное управление воздушного транспорта (Régie des voies aériennes, RVA). С марта 1987 по май 1988 года руководил канцелярией бельгийского вице-премьера и министра юстиции , в 1993 году был избран в Палату представителей Бельгии, а после смерти Жана Голя в 1995 году возглавил партийную фракцию в нижней палате парламента (-).

В бельгийских правительствах (1999—2019) 
12 июля 1999 года надолго занял кресло министра финансов Бельгии. В 2010 году, выступая с публичным отчётом о своих достижениях за десять лет, назвал в числе таковых ремонт 19 зданий своего ведомства и строительство ещё 63, ускоренная информатизация (обеспеченность персональными компьютерами выросла с одного на трёх сотрудников до отдельного ПК у каждого служащего), доля персонала с высшим образованием увеличилась с 19 % до 24 %.

18 июля 2004 года указом короля бельгийцев Альберта II назначен вице-премьером с сохранением прежней министерской должности, а 23 декабря 2007 года стал в качестве вице-премьера курировать национальную лотерею и . Кроме того, с 11 октября 2004 по 14 февраля 2011 года являлся председателем Реформаторского движения.

В 2007 году состоялись парламентские выборы, ставшие первыми для Рейндерса в роли лидера партии. «Реформаторское движение» потеряло одно депутатское кресло, но, тем не менее, с 23 мандатами впервые поднялось на второе место и вошло в число крупнейших партий.

По итогам выборов 2010 года РД потеряло ещё пять мест в Палате представителей.

6 декабря 2011 года при формировании правительства Элио ди Рупо Рейндерс назначен министром иностранных дел, обменявшись креслами со Стевеном Ванакере.

9 декабря 2018 года при формировании второго правительства Шарля Мишеля получил в дополнение к имеющимся у него портфелям вице-премьера и министра иностранных и европейских дел должность министра обороны.

27 октября 2019 года сохранил все должности при формировании правительства Софи Вильмес.

30 ноября 2019 года ушёл со всех должностей в бельгийском правительстве ввиду назначения в состав Европейской комиссии.

В Европейской комиссии 
10 сентября 2019 года вошёл в должности европейского комиссара юстиции в опубликованный список формируемой Комиссии фон дер Ляйен.

Личная жизнь 
Дидье Рейндерс женат на Бернадетт Приньон (Bernadette Prignon), председателе апелляционного суда Льежа. У супругов есть четверо детей, и уже появились внуки.

Награды 
 Командор Ордена Почётного легиона (2013)
 Великий офицер Ордена Леопольда I (2014)
 Большой крест ордена «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия» (2014)
 Кавалер Большого креста Ордена Оранских-Нассау (2016)
 Большой крест Ордена заслуг перед Люксембургом (2016)

Примечания

Ссылки 
 

Выпускники Льежского университета
Юристы Бельгии
Политики XXI века
Депутаты Палаты представителей Бельгии
Министры финансов Бельгии
Министры иностранных дел Бельгии
Министры обороны Бельгии
Европейские комиссары